Илья Дмитриевич Лескин (4 мая 1994, Богучар) — российский футболист, нападающий, полузащитник.

Воспитанник академий московского «Спартака» (до июля 2010) и «Чертаново» (до июля 2012). Играл в первенстве третьего дивизиона за «Металлург-М» Липецк (2012/13), «Факел-М» Воронеж (2013), «Атом» Нововоронеж (2015). Сезон-2016 начал в команде «Спартак» Россошь, в мае — июле играл за команду «ФЦШ-73-Олимпик Управа Советского района» Воронеж в чемпионате области. В конце июля перешёл в белорусский клуб «Гранит» Микашевичи, в составе которого провёл 13 матчей в чемпионате. В сезонах 2017—2018 играл за «Олимпик-2» Новая Усмань в чемпионате Воронежской области.

Примечания

Ссылки 
 https://voronezhfootball.nagradion.ru/tournament1917/player/103936
 http://www.lfl.ru/person36986
 https://www.goalstream.org/person/158962654#/main

Футболисты России
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи